Domokos Lajos (1728–1803) alispán, író, országgyűlési követ, Debrecen város főbírája
Domokos Lajos (1930–) mikrobiológus, orvos, egyetemi docens
Domokos Lajos (1951–) újságíró, kommunikációs szakértő és oktató